Soroush Rafiei (; Siráz, 1990. március 24. –) iráni labdarúgó, az élvonalbeli Foolad középpályása.

További információk 
Soroush Rafiei a PersianLeague.com oldalon

1990-ben született személyek
Iráni labdarúgók
A 2015-ös Ázsia-kupa labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
Élő személyek
Siráziak